Noord, 
Algemeen
 noord (windstreek), richting op een kompas
 het Noorden, samenvatting voor de rijke industrielanden (de "eerste wereld"), als alternatief voor "westerse landen", tegenover "het Zuiden" (de "derde wereld")

Landen en plaatsen
 Noord (Aruba), een plaats op Aruba
 Noord (Bahrein) (ash-Shamaliyah), een gouvernement
 De Noord (Dijk en Waard), dorp in Noord-Holland
 Noord (Israël), (מחוז הצפון; Mechoz haTzafon), een district van het land
 Noord (Libanon) (الشمال; ash-Shamal), gouvernement met als hoofdstad Tripoli
 Noord (metrostation), een metrostation van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn
 Noorden (Nieuwkoop), dorp in Zuid-Holland
 Noord (rivier) in Zuid-Holland
 De Noord (scheepswerf), een scheepswerf aan deze rivier in Alblasserdam
 Van der Giessen-de Noord, een scheepswerf aan deze rivier in Krimpen aan den IJssel en Alblasserdam
 Noord (Rwanda), de Noordelijke provincie van Rwanda
 Noord ('s-Hertogenbosch), een stadsdeel in 's-Hertogenbosch
 Noord (Land van Cuijk), een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Land van Cuijk
 Noord (tjasker), een windmolen in Giethoorn in de Nederlandse provincie Overijssel

Overige
 De Noord (Schiedam), een windmolen in Schiedam
 De Noord (Rotterdam), een voormalige windmolen in Rotterdam (inmiddels afgebroken)

Zie ook
 , doorverwijspagina
 , doorverwijspagina